Sturges:
 Jock Sturges
 John Sturges
 Preston Sturges
 Shannon Sturges

 Fórmula de Sturges